Križna Gora je ime več naselij v Sloveniji:

 Križna Gora, občina Ajdovščina
 Križna Gora, občina Škofja Loka
 Križna gora, hrib nad Loško dolino (875 mnm)

naselja v Sloveniji